Мейстріліга 2010 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона ввосьме здобула Флора.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону замість клубу Тулевік у Мейстрілізі з'явився Вільянді.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|14/20 листопада 2010

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на soccerway 

2010
Естонія